Cerioni ist der Familienname folgender Personen:
 Giorgio Cerioni (* ?), italienischer Schauspieler
 Stefano Cerioni (* 1964), italienischer Fechter